Madrid pode referir-se aos seguintes locais:

:
 Madrid: cidade capital do país.
 Comunidade de Madrid.

 :
 Madrid (Cundinamarca).

 Madrid (Surigao del Sur).

 :
 Madrid (Alabama)
 Madrid (Colorado)
 Madrid (Iowa)
 Madrid (Kentucky)
 Madrid (Maine)
 Madrid (Nebraska)
 Madrid (Novo México)
 Madrid (Nova York)
 Madrid (Virginia)
 Nova Madrid, localidade do estado do Missouri.
 Condado de Nova Madrid, onde está localizada a localidade anterior.
 Zona Sísmica de Nova Madrid.

Referências não geográficas 
 Atlético de Madrid, clube de futebol.
 Real Madrid, clube deportivo da capital de Espanha.
 Diário Madrid, jornal publicado em Espanha entre 1939 e 1971
 Miguel de la Madrid, presidente do México entre 1982 e 1988.
 Juan Madrid, escritor espanhol.
 Patricia A. Madrid, político estadunidense.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos